David Banner kan syfta på:

David Banner – huvudperson i Hulken
David Banner (rappare) (född 1974), en rappare